Kuglački klub "Rijeka" (KK "Rijeka"; K.K. "Rijeka"; "Rijeka") je ženski kuglački klub iz Rijeke, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu 
Kuglački klub "Rijeka" je jedan od vodećih ženskih kuglačkih klubova u Hrvatskoj, višestruki prvak i osvajač međunarodnih natjecanja. Od kraja 2000.-ih klub ostaje uglavnom prvoligaš, ali i gubi prevlast u odnosu na gradskog suparnika "Mlake".  
U Registar udruga u Hrvatskoj K.K. "Rijeka" je upisana 1981. godine.  
Klub se natjecao i pod sponzorskim nazivima, kao što su "Rijeka - Tiskara Rijeka", "Rijeka - Kvarner osiguranje", "Rijeka - Kvarner Wiener Städtische", "Rijeka - Kvarner WSO", "Rijeka KWSO", "Rijeka - KVIG".

Uspjesi

Ekipno 

 Liga prvakinja 
 drugoplasirani: 2002. 

 Svjetski kup 
 pobjednici: 1985. 
 drugoplasirani: 1980., 1982., 2001., 2002. 
 trećeplasirani: 1986., 1997., 1999. 

 Europski kup 
 pobjednici: 1998. 
 drugoplasirani: 1989., 1992., 2000. 

 NBC kup 
 drugoplasirani: 2006. 

 1. hrvatska liga 
 prvakinje: 1992./93., 1995./96., 1996./97., 1998./99., 2000./01., 2001./02. 
 doprvakinje: 1992., 1997./98., 1999./2000., 2003./04., 2004./05. 
 trećeplasirani: 1993./94., 1994./95., 2002./03., 2005./06., 2007./08., 2008./09.  

 Prvenstvo Jugoslavije 
 prvakinje: 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1985., 1986. 

 2. hrvatska liga (Zapad / Jug)
 prvakinje: 2015./16.
 drugoplasirane: 2014./15.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutarnje poveznice  
 Kuglački klub Mlaka Rijeka

Vanjske poveznice 
 Kuglački klub Rijeka, facebook stranica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Rijeka 
 aplikacija.kuglanje.hr, Rijeka - 810110 (Kuglački savez Primorsko-goranske županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB RIJEKA

Izvori 
 rijeka.hr, Najznačajniji uspjesi klubova i sportaša grada Rijeke, pristupljeno 7. kolovoza 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB RIJEKA 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "RIJEKA" 
 fininfo.hr, K.K "RIJEKA" 
 

Hrvatski ženski kuglački klubovi
Športska društva u Rijeci
Rijeka